Соломон Абрамович Богданов (1888 — 20 сентября 1918) — российский большевик, член ВРК, деятель революционного движения в Закавказье.

Биография 
В 1917 принимал активное участие в работе Тифлисской, затем Бакинской организаций РСДРП(б), вёл работу среди солдат. Впоследствии возглавлял контрольный отдел в ВРК Кавказской Красной Армии. Выступал с пропагандистскими статьями в «Известиях Бакинского Совета».

Погиб в числе 26 бакинских комиссаров.

Семья 
Брат Анатолий, также деятель революционного движения Закавказья, обезглавлен в числе 26 Бакинских комиссаров. Другой брат, Исаак, в 1945 награждён медалью «За боевые заслуги».

Примечания 

Члены КПСС
Революционеры России
Революционеры Азербайджана
Расстрелянные в Гражданскую войну в России
Казнённые революционеры
Убитые политики
Большевики
Казнённые в Гражданскую войну в России
Казнённые в 1918 году